Meynial est un nom propre français qui peut faire référence à :

Localisation 
Meynial est un patronyme français principalement présent en Auvergne, en particulier dans le Cantal, et en Limousin, en particulier en Corrèze.

Patronyme 

 Claire Meynial (1976-), journaliste française.

Références 

Patronyme français
Patronyme auvergnat
Patronyme limousin
Patronyme corrézien